Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stefanie Vögele che ha battuto in finale Marta Domachowska 6–7(3), 7–5, 6–2

Teste di serie

 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Petra Cetkovská (secondo turno)
 Anne Kremer (primo turno)
 Anna Floris (quarti di finale)

  Liana Ungur (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Stefanie Vögele (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Bath 2011